Puebla (spanisch pueblo ‚Volk‘) steht für:

 Puebla (Bundesstaat), Bundesstaat in Mexiko
 Heroica Puebla de Zaragoza, Stadt im Bundesstaat Puebla, Mexiko
 Puebla (Baja California), Stadt in Baja California, Mexiko
 Puebla (Chiapas), Ort in Chiapas, Mexiko
 Puebla (Schiff), US-amerikanisches Spionageschiff
 Puebla (Zeitung), bolivianische Zeitung

Puebla ist der Familienname folgender Personen:
 Carlos Puebla (1917–1989), kubanischer Sänger und Songschreiber
 Héctor Puebla (* 1955), chilenischer Fußballspieler
 Susana Aurora Magallón Puebla, mexikanische Biologin

Siehe auch:
 Pueblo